El Greco en Toledo – cortometraggio del 1945 diretto da Arturo Ruiz Castillo
El Greco en Toledo – documentario cortometraggio del 1951 diretto da Leonardo Martín
El Greco en Toledo – documentario cortometraggio del 1959 diretto da Pío Caro Baroja